Филиппов: Филиппов, Евгений Михайлович (1924—2020) — советский и украинский учёный, гидрофизик, профессор.
 Филиппов, Евгений Семёнович (род. 1948) — советский и российский врач-педиатр.